Higham (Babergh), Suffolk
Higham (Derbyshire)
Higham (Forest Heath), Suffolk
Higham (Kent)
Higham (Lancashire)
Higham (South Yorkshire)
Higham Ferrers